Hornblower ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Hornblower (1753–1815), britischer Erfinder
 Josiah Hornblower (1729–1809), US-amerikanischer Politiker
 Simon Hornblower (* 1949), britischer Althistoriker

Hornblower bezeichnet:

 Horatio Hornblower, Romanfigur im 11-bändigen Seefahrts-Roman des Autors C. S. Forester
 Hornblower (Fernsehserie). britische Fernsehserie